Kamnik je lahko:
 Kamnik, mesto v občini Kamnik
 Občina Kamnik v Sloveniji
 Kamnik pod Krimom, naselje v občini Brezovica
 Kamnik (873 m), vrh nad Tržičem
 Kamnik (Albanija) - mesto v okrožju Korce
 Kamnik (Iran) - mesto v provinci Sistan in Belučistan
 Kamnik, priimek več znanih ljudi